Ikkarlukasii bezeichnet:
 Ikkarlukasii (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarlukasii (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland